

Communes 
 Ormont, ville allemande de Rhénanie-Palatinat
 Ormont-Dessous, commune suisse du canton de Vaud ;
 Ormont-Dessus, commune suisse du canton de Vaud ;
 Saint-Jean-d'Ormont, commune française, située dans le département des Vosges.

Géographie 
 Ormont, montagne des Vosges dominant Saint-Dié-des-Vosges en France.
 Vallée des Ormonts, vallée des Préalpes vaudoises en Suisse.

Autres 
 Ormont Transport, une entreprise de réseau de bus située dans l'Essonne.